Altenloh steht für:
 Altenloh (Ennepetal), eine ehemalige Hofschaft und heutige Ortslage der Stadt Ennepetal im Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 das denkmalgeschützte Hofeshaus Altenloh
 die denkmalgeschützte Villa Altenloh
 die Firma Altenloh, Brinck & Co, die älteste Schraubenfabrik Deutschlands

Altenloh ist der Familienname folgender Personen: 
 Wilhelm Altenloh  (* 1908, † 1985), deutscher Jurist und SS-Führer
 Emilie Kiep-Altenloh (* 1888, † 1985), Bundestagsabgeordnete und Senatorin der Freien und Hansestadt Hamburg